Station Heihoek (Hei) is een voormalig station aan de spoorlijn Tilburg - Nijmegen en ligt tussen de huidige stations Rosmalen en Oss West. Het station van Heihoek werd geopend op 4 juni 1881 en is in 1914 buiten gebruik gesteld.

Externe link 
 

Heihoek
Geschiedenis van Oss